Forever может означать:

 Forever — дебютный сольный и второй по счёту альбом Шона Комбса
 Forever — третий и последний студийный альбом британской поп-группы Spice Girls.
 Forever, Michael — четвёртый студийный альбом американского поп-певца Майкла Джексона.
 «Forever» — баллада американской рок-группы KISS.
 «Forever» — совместный сингл рэперов Дрейка, Канье Уэста, Лил Уэйна и Эминема.
 «Forever» — песня американского R&B-исполнителя Криса Брауна.
 «Forever» — песня, написанная и спродюсированная американской певицей Мэрайей Кэри.
 «Forever» — песня украинского певца Alekseev.
 «Forever» — песня южнокорейской группы Aespa.

См. также 
 Hollywood Forever (значения)
 Вечность (значения)